Бирлогу () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Неграші.
 Бирлогу () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Стоєнешть.